Roux puede referirse a:

 Un Roux (/ˈruː/) es una mezcla de harina y grasa empleada para espesar salsas.
 Roux en francés es un color anaranjado rojizo. Por extensión, se puede referir al pelo de esa tonalidad o a los individuos que lo llevan.

Personas con el apellido Roux 
 El apellido Roux puede hacer referencia a:

Les integrantes de la Familia Roux, familia de pintores franceses especializados en marinas.
 Roux (dibujante), seudónimo del historietista Burton Silver. 
 Alain Roux, llamado también por el seudónimo François Corbier (1944-2018), autor, compositor, intérprete, comediante y animador francés de televisión. 
 Antoine Roux (1821-1887), pintor paisajista de Auvernia (actual Occitania francesa).
 Anthony Roux, ciclista francés.
 Annabelle Roux (1968-), comediante francesa especializada en el doblaje. 
 Caroline Roux (1972-), periodista política francesa.
 Émile Roux (1853-1933), bacteriólogo francés.
 Émile Roux (poeta) (1874-1940), llamada también  Roux-Parassac, escritor, poeta, novelista francés.
 Frédéric Roux (1947-), autor y artista francés.
 Gaston-Louis Roux (1904-1988), pintor francés.
 Guillermo Roux, pintor argentino.
 Jacques Roux, político francés del s. XVIII.
 Jean-Louis Roux (1923-2013), actor y político canadiense.
 Lionel Roux, jugador de tenis francés.
 Laurent Roux, ciclista francés.
 Michel Roux (1924-1998), artista lírico francés. 
 Michel Roux (comediante) (1929-2007), comediante francés.
 Monsieur Roux, grupo musical francés.
 Paul Roux  (18??-1918), pintor francés.
 Paul-Pierre Roux, llamado Saint-Pol-Roux (1861-1940), poeta francés.
 Raúl Roux, dibujante y caricaturista uruguayoargentino padre de Guillermo.
 René-Paul Roux, llamado Paul Personne (1949-), cantor y músico francés.
 René Le Roux, también conocido como Meven Mordiern, escritor francés.
 Tristan Roux (19??-), periodista, escritor y etnólogo francés.
 Vincent Roux (1928-1981), pintor francés.
 Vincent Roux (periodista)  (1972-), periodista y presentador de televisión francés.
 Wilhelm Roux, zoólogo y embriólogo experimental alemán.

Abreviaturas de botánicos 
A.Roux - Alain Roux 
Cec.Roux - Cecilia Roux 1947- 
Cl.Roux - Claude Roux 1945- 
H.Roux - Honoré Roux 1812-1892 
J.P.Roux - Jacobus Petrus Roux 1954- 
Jacq.Roux - Jacques Roux fl. 1978 
Roux - Jacques Roux 1773-1822 
J.Roux - Jean Roux 1876-1939 
Jol.Roux - Jolanda Roux fl. 1999 
N.Roux - Nisius Roux 1854-1923 
P.Roux - Pierre Roux fl. 1995 
W.Roux - W. Roux fl. 1887

Toponimia 
Roux o Le Roux es un topónimo cuyos lugares más notorios son:

 Le Roux, comuna francesa del Ardèche.
 Origny-le-Roux, comuna francesa del Orne.
 Paul Roux, un pueblo de Sudáfrica fundado por hugonotes.
 Saint-Julien-le-Roux, comuna francesa del Ardèche.
 Villiers-le-Roux, comuna francesa de la Charente.
 Roux, antigua comuna belga de la provincia de Hainaut actualmente incluida en  Charleroi.
 Roux (Canadá), cantón canadiense de la región de la Chaudière-Appalaches.
 Túnel del Roux, túnel carretero francés.

Otros 
 Le Roux